Список 1907 год в спорте перечисляет спортивные события, произошедшие в 1907 году.

Российская империя 
 Всероссийский турнир 1907;
 Чемпионат России по конькобежному спорту 1907;
 Создан футбольный клуб «Черноморец» (Новороссийск);

Международные события 
 Образована первая в Европе Венгерская спортивная федерация, включающая 8 (затем 10) университетов и колледжей Венгрии.
 Кубок домашних наций 1907;
 Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1907;
 Тур де Франс 1907;
 Создан баскетбольный клуб «Фенербахче-Улкер»;

Чемпионаты Европы 
 Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1907;
 Чемпионат Европы по фигурному катанию 1907;

Чемпионаты мира 
 Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1907;
 Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1907;
 Чемпионат мира по фигурному катанию 1907;

Регби 
 Кубок домашних наций 1907;
Созданы клубы:
 КАСИ;
 «Нарбонна»;
 «Тулуза»;

Футбол 
 Чемпионат Уругвая по футболу 1907;
 Созданы клубы:
 «Аталанта»;
 «Атлетико Рафаэла»;
 «Берлинер АК 07»;
 «Боруссия» (Нойнкирхен);
 «Вальдхоф»;
 «Венеция»;
 «Гуарани» (Баже);
 «Дегерфорс»;
 «Европа»;
 «Женесс» (Эш);
 «Колон» (Монтевидео);
 «Конкордия» (Базель);
 «Лаваль»;
 «Лейшойнш»;
 «Лустенау 07»;
 «Мутала»;
 «Опава»;
 «Отвидаберг»;
 «Савона»;
 «Сан-Мартин» (Сан-Хуан);
 «Сириус»;
 СПАЛ;
 «Стрёмсгодсет»;
 «Унион» (Санта-Фе);
 «Фенербахче»;
 «Хальмия»;
 «Хамрун Спартанс»;
 «Хельсингборг»;
 ХИК;
 «Химнастика» (Торрелавега);
 ЧФР;
 «Эгри»;
 «Эльферсберг»;
 «Юве Стабия»;

Англия 
 Футбольная лига Англии 1906/1907;
 Футбольная лига Англии 1907/1908;
 ФК «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1907/1908;
 ФК «Челси» в сезоне 1906/1907;

Шахматы 
 Карлсбад 1907;
 Лондон 1907;
 Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1907;
 Остенде 1907;

Автоспорт в сезоне 1907 
 Targa Florio;
 Гран-при Франции;

См. также